Зырянова — женская форма русской фамилии Зырянов. Известные носительницы:
 Зырянова, Валентина Марковна (1927—2016) — бригадир совхоза, Герой Социалистического Труда.
 Зырянова, Ирина Яковлевна (род. 1949) — советская и украинская спортсменка в водных видах спорта, тренер.
 Зырянова, Лариса Даниловна (род. 1944) — советская и российская оперная певица.
 Зырянова, Татьяна:
  (род. 1989) — российская дзюдоистка, бронзовая медалистка чемпионата России в полутяжёлом весе (2011).
 Зырянова, Татьяна Сергеевна (род. 1993) — российский борец на поясах.